Hr.Ms. Abraham Crijnssen (1937)
Hr.Ms. Abraham Crijnssen (1983)